

Населені пункти та їхні частини
 Міхаловиці — гміна в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Міхаловиці — гміна в Прушковському повіті Мазовецького воєводства
 Міхаловиці — село в гміні Собутка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Міхаловиці — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Міхаловиці — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Міхаловиці — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Міхаловиці — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Міхаловиці — село в гміні Міхаловиці Краківського повіту Малопольського воєводства
 Міхаловиці — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Міхаловиці — село в гміні Міхаловиці Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Міхаловиці — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Міхаловиці — село в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Міхаловиці — частина міста Пеховіце в Єленьогурському повіті Нижньосілезького воєводства
 Міхаловиці — частина села Віташевиці в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Міхаловиці — частина села Желиці в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Примітки